Сухопу́тные войска́ (СВ) — вид вооружённых сил Российской Федерации (сухопутные войска), предназначенный для ведения военных (боевых) действий преимущественно на суше в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. Предназначены для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности, суверенитета и национальных интересов России.

В состав СВ входят органы управления, организации, учреждения, заведения, предприятия и формирования следующих родов войск: мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО и формирования специальных войск и служб (разведывательные, связи, РЭБ, инженерные, РХБЗ, информационных операций, технического обеспечения, охраны тыла, части и организации тыла).

Сухопутные войска являются наиболее многочисленным по боевому составу и разнообразным по вооружению и способам боевых действий видом Вооружённых сил Российской Федерации.

История

Формирование 
Сухопутные войска Вооружённых сил Российской Федерации были созданы после распада СССР на основе объединений, соединений и воинских частей Сухопутных войск СССР, которые достались ей в процессе раздела Вооружённых сил СССР.

Сразу же после распада СССР на основе Комитета по военной реформе при Государственном Совете СССР была создана рабочая группа под руководством генерал-полковника Волкогонова Д. А. для разработки основных нормативных документов по реформированию бывших единых Вооружённых сил. При этом, первоначально были предприняты усилия по сохранению единого военно-политического руководства вооружёнными силами путём создания на базе Вооружённых сил Союза ССР Объединённых вооружённых сил СНГ, командующим которых был назначен последний министр обороны СССР Шапошников Е. И. Однако в условиях начавшегося процесса создания самостоятельных вооруженных сил, инициированного отдельными государствами СНГ, распоряжением Президента России № 158-рп, от 4 апреля 1992 г. была создана Государственная комиссия по созданию Министерства обороны, армии и флота Российской Федерации, которая в короткие сроки подготовила 13 томов с перечнем подразделений, частей и соединений, переводимых под юрисдикцию России.

7 мая 1992 Президент России Ельцин Б. Н. подписал указ № 466 о создании российских Вооружённых сил.

В состав ВС России в таких условиях вошли объединения, соединения, воинские части, учреждения, военно-учебные заведения, предприятия и организации Вооружённых сил СССР, на момент мая 1992 года располагавшиеся на территории России, а также находящиеся под российской юрисдикцией войска (силы) на территории Закавказского военного округа, Северо-Западной группы войск, Черноморского флота, Балтийского флота, Каспийской флотилии и 14-й гвардейской общевойсковой армии общей численностью 2,88 млн человек.

К Вооружённым силам России отошли некоторые части и соединения из состава ЗГВ, СГВ и ЦГВ, находившиеся на территории стран Организации Варшавского Договора на момент Распада СССР, воинские формирования, находящиеся за рубежом на территории бывшей ГДР, Монголии, Кубы и некоторых других стран:

ЗГВ
 9-я танковая Бобруйско-Берлинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
 10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской революции Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова добровольческая дивизия имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского;
 12-я гвардейская танковая Уманская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
 16-я гвардейская танковая Уманская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
 47-я гвардейская танковая Нижнеднепровская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия;
 90-я гвардейская танковая Львовская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (кроме 29-го гв. мсп);
 21-я мотострелковая Таганрогская Краснознамённая, Ордена Суворова дивизия;
 27-я гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия;
 35-я мотострелковая Красноградская Краснознамённая дивизия;
 57-я гвардейская мотострелковая Новобугская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия;
 94-я гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова дивизия;
 33-й и 41-й мотострелковые полки 207-й мотострелковой Померанской Краснознамённой дивизии;
ЦГВ
 15-я гвардейская танковая Мозырская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
 31-я танковая Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия;
 18-я гвардейская мотострелковая Инстербургская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия;
СГВ
 6-я гвардейская мотострелковая Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия;

На территории республик СССР
 59-я гвардейская мотострелковая Краматорская Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия в Молдавии
 107-я мотострелковая дивизия в Литве
 127-я мотострелковая дивизия в Армении
 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия в Эстонии
 145-я мотострелковая дивизия в Грузии
 147-я мотострелковая дивизия в Грузии
 201-я мотострелковая Гатчинская дважды Краснознамённая дивизия в Таджикистане.

127-я мотострелковая дивизия в Армении и 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане переформированы в 102-ю и 201-ю военные базы.

59-я гвардейская мотострелковая дивизия в Молдавии переформирована 1 июня 1997 года в 8-ю отдельную механизированную бригаду (расформирована в 2005 г.).

На первоначальном этапе создания в РФ собственных Вооружённых сил, Сухопутные войска, в том числе, столкнулись с рядом проблем объективного характера. Так, во-первых, находившиеся в пределах РФ военные округа по сути представляли собой базу для мобилизационного развёртывания войск и находившиеся на их территориях части и соединения войск были укомплектованы не по полному штату. Во-вторых, Сухопутные войска как и в целом Вооружённые силы в условиях распада СССР столкнулись с общим кризисом недофинансирования. В-третьих, в руководстве страны в то время не имелось единого четкого представления о том, какими должны быть Вооружённые силы РФ в целом, и Сухопутные войска как их составная часть.

На первоначальном этапе предполагалось при сохранении существующей видовой структуры и системы управления, создать «мобильные силы» — новое оперативно-стратегическое объединение на основе воздушно-десантных войск, морской пехоты, легких соединений Сухопутных войск, частей военно-транспортной авиации, вертолетов, других необходимых сил и средств, способных к оперативному решению поставленных задач. При этом, предполагалось значительно сократить общее число объединений и соединений и довести их укомплектованность до полного состава (при полной ликвидации частей не полного состава). Предполагался переход от армейской и дивизионной структуры управления Сухопутными войсками к корпусной и бригадной. Однако, многое из запланированного так и осталось на бумаге. В начале 1990-х годов приобрело массовый характер переформирование дивизий в бригады. Однако большинство из них было вскоре расформировано или преобразовано в БХВТ. Были созданы следующие мотострелковые бригады:
 18-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 107-й мотострелковой дивизии
 20-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 111-й мотострелковой дивизии
 30-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 16-й мотострелковой дивизии
 62-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 54-й мотострелковой дивизии
 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада — на базе 94-й гв. мотострелковой дивизии
 131-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 9-й мотострелковой дивизии
 132-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 156-й мотострелковой дивизии
 135-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 201-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии
 164-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 242-й мотострелковой дивизии
 165-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 485-го отдельного мотострелкового полка СибВО
 166-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада — на базе 6-й гв. мотострелковой дивизии
 167-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии
 168-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 150-й учебной мотострелковой дивизии
 169-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 12-й мотострелковой дивизии
 170-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 52-й мотострелковой дивизии
 171-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 110-й мотострелковой дивизии
 172-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 79-й мотострелковой дивизии
 173-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 99-й мотострелковой дивизии
 174-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 192-й мотострелковой дивизии
 176-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 272-й мотострелковой дивизии
 177-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 73-й мотострелковой дивизии
 178-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 99-й мотострелковой дивизии
 179-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии
 180-я отдельная мотострелковая бригада — на базе 21-й мотострелковой дивизии

Сухопутные войска России в этот период участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чеченской республике, которая уже на этом этапе выявила многие недостатки проводимой военной реформы. Так, в условиях отсутствия в Сухопутных войсках укомплектованных по полному составу боеготовых частей, командование вынуждено было формировать сводные части, комплектуя их соединениями из разных частей со всей страны.

Реформирование 
В условиях нарастающего кризиса доверия к армии 16 мая 1996 года Президент РФ подписал указ № 722 «О переходе к комплектованию должностей рядового и сержантского состава ВС и других войск РФ на профессиональной основе», планировавший переход армии на профессиональную основу к 2000 году.

Последовавшие за назначением новым Министром обороны РФ И. Д. Сергеева преобразования (сокращение числа военных округов, формирование в каждой дивизии по одному полку по штату военного времени, перевод на штат военного времени отдельных мотострелковых бригад и ряда частей боевого обеспечения, а также всех дивизий и бригад воздушно-десантных войск, расформирование большинства частей и соединений сокращённого состава и «кадра» с обращением их личного состава на увеличение численности личного состава в частях и соединениях постоянной готовности) не привели к качественному скачку в повышении боеспособности Сухопутных войск, что и показала контртеррористическая операция на Северном Кавказе, в ходе которой остро встала проблема восполнения потерь в частях постоянной готовности.

Особенно болезненным и неудачным решением стала очередная ликвидация Главного командования Сухопутных войск в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 1997 года «О первоочередных мерах по реформированию Вооружённых сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры». В соответствии с ним Главкомат был упразднён и на его основе созданы Главное управление Сухопутных войск, управление ракетных войск и артиллерии, управление войсковой противовоздушной обороны и Управление армейской авиации. Каждое из них подчинялось непосредственно министру обороны Российской Федерации либо его заместителям (так, Главное управление сухопутных войск перешло в подчинение заместителю министра обороны генералу армии Топорову В. М.), при этом их руководители фактически не имели никаких распорядительных функций. В этой ситуации выдающуюся роль сыграл начальник Главного управления Сухопутных войск генерал-полковник Ю. Д. Букреев, сохранивший управленческие кадры упразднённого Главкомата и приложивший огромные усилия для его скорейшего восстановления.

В конечном итоге после больших споров в военном и политическом руководстве государства 24 марта 2001 года Президент Российской Федерации подписал Указ «Об обеспечении строительства и развития Вооружённых сил Российской федерации, совершенствовании их структуры», в соответствии с которым к 1 декабря того же года было восстановлено и приступило к работе Главное командование Сухопутных войск.

Тем не менее, численный и организационный состав Сухопутных войск РФ после сокращений и реорганизаций 1997—1999 гг. стабилизировался и оставался относительно неизменным почти десятилетие — до начала реформ 2008 года.

К 1998 году в Сухопутных войсках сформировано 3 новые полноценные дивизии (3, 19, 34), 5 бригад (74, 136, 138, 200, 205), 21 полк, которые полностью были укомплектованы личным составом.

В 1998 году Авиация сухопутных войск выведена из состава СВ и переподчинена напрямую начальнику Генерального штаба ВС РФ.

В 2003 году при министре обороны РФ С. Б. Иванове был предложен новый план реформирования, согласно которому все части и соединения постоянной готовности должны были быть переведены на контрактный способ комплектования, остальные же части и соединения, базы хранения, а также военные учреждения комплектовались бы военнослужащими по призыву. Но при этом система мобилизационного развертывания так и оставалась без изменений. Программа же полного перевода частей постоянной готовности на контракт была сорвана из-за нехватки ресурсов.

Таким образом, к 2008 году хоть и были достигнуты определённые положительные сдвиги в реформировании армии, однако ни одна реформа так и не была доведена до конца.

Происшедший в августе 2008 года вооружённый конфликт в Южной Осетии ускорил принятие руководством страны и военного ведомства окончательного решения об отказе от мобилизационной системы, существовавшей ещё с советских времен, и необходимости создания в Сухопутных войсках частей и соединений, способных в максимально короткие сроки произвести развертывание и боевое выдвижение к месту выполнения задачи.

В условиях, когда программа набора контрактников даже для существующих частей постоянной готовности не выполнялась, Министерство обороны приняло решение отказаться от частей и соединений, полностью укомплектованных военнослужащими по контракту. Часть контрактников решено было уволить, а часть распределить между войсками на сержантские и старшинские должности. Бригады «нового облика» должны были комплектоваться военнослужащими срочной службы на должностях рядового состава, а военнослужащими по контракту — на должностях сержантского состава (старшинами). Переформирование на новые штаты подразделений, сокращение штатов штабов, а также расформирование кадрированных частей и соединений привели к резкому сокращению численности и офицеров. Переход Сухопутных войск к «новому облику» бригадной структуры организации был произведен в чрезвычайно сжатые сроки — уже к 1 декабря 2009 года.

К 1 декабря 2009 г. в Сухопутных войсках было создано 40 развёрнутых бригад и военных баз за рубежом бригадного состава, из которых 4 танковые и 31 мотострелковая бригады, 4 военных базы за границей и 69-я бригада прикрытия. Дивизионный состав имела только 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия. Мотострелковая бригада по штату должна была иметь 4200—4300 военнослужащих, а танковая бригада 2200—2300 военнослужащих. Также в составе СВ находились 1 разведывательная, 9 ракетных, 9 артиллерийских, 4 реактивные артиллерийские бригады.

В 2010 году было изменено военно-административное деление России путем упразднения всех шести существовавших военных округов с созданием взамен им четырёх укрупненных военных округов (Объединенных стратегических командований): Западного, Южного, Центрального и Восточного, причем под управление новых округов также были переданы силы ВВС и ПВО, и флоты. Количество управлений армий при этом было доведено до 10.

Небесный покровитель Сухопутных войск — Святой Александр Невский. Гимн Сухопутных войск — «Вперед, пехота!» (автор музыки Игорь Матвиенко, авторы текста Александр Шаганов, Юрий Гладкевич, Игорь Матвиенко).

Боевой и численный состав Сухопутных войск 

Сухопутные войска на начало 2022 года состояли из 12 дивизий, 99+ бригад, 4 военных баз.

Личный состав сухопутных войск на 2023 год насчитывал 550 000 человек, включая мобилизованных и призывников.

Боевое назначение, задачи и возможности 
Сухопутные войска — самый многочисленный по боевому составу вид Вооружённых сил Российской Федерации. Они предназначены для разгрома группировок войск противника, овладения и удержания его территорий, районов и рубежей, отражения вторжений противника и его крупных воздушных десантов.

Основные задачи СВ классифицируются в зависимости от обстановки и делятся на три типа: в мирное время, в угрожаемый период и во время боевых действий. В мирное время СВ обязаны:
 поддерживать боевой потенциал и высокий уровень подготовки личного состава
 обеспечение готовности для оперативного и мобилизационного развертывания
 подготовка центров управления и подразделений к ведению военных действий
 создание запасов вооружений, боевой техники, материальных средств и готовность к их применению
 участие в миротворческих миссиях
 участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
 мероприятия по оперативному оборудованию территории страны

В угрожаемый период СВ выполняют задачи иного рода:
 наращивание численности личного состава и повышение боевой и мобилизационной готовности войск
 усиление сил и средств боевого дежурства, а также разведки за аналогичными силами вероятного противника
 оперативное развертывание группировок войск на угрожаемых направлениях
 увеличение объёмов подготовки резерва
 участие в проведении отдельных мероприятий территориальной обороны
 подготовка вооружения и военной техники к боевому применению, наращивание базы материально-технического обеспечения и возможностей ремонтных органов
 прикрытие государственной границы
 подготовка начальных операций оборонительного характера.

В военное время перед СВ возникают следующие задачи:
 стратегическое развертывание российской армии
 локализация возможных конфликтов и оборона с использованием частей постоянной готовности, а в случае необходимости — и частей резерва
 проведение оборонительных и контрнаступательных операций совместно со странами-участницами ОДКБ
 участие в отражении воздушно-космического нападения и десантов противника
 участие в ведении территориальной обороны.

Структура 

В Сухопутные войска входят следующие рода войск:
 Мотострелковые войска
 Танковые войска
 Ракетные войска и артиллерия
 Войска ПВО Сухопутных войск
 Специальные войска

Организационно, сухопутные войска состоят из взводов, рот, батальонов, полков, бригад, дивизий, которые потом подчиняются управлению армии или напрямую округа. На 2017 год сухопутные войска насчитывали 11 общевойсковых армий, 1 танковую армию и 1 армейский корпус при общей численности около 280 000 человек.

Учебные заведения 
Академии
 Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации
 Военная академия бронетанковых войск (Москва) (расформирована в 1998 году)
 Михайловская военная артиллерийская академия
 Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского
Высшие командные училища
 Благовещенское высшее танковое командное училище (расформировано в 1998 году)

 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского
 Новосибирское высшее военное командное училище
 Московское высшее общевойсковое командное училище
 Казанское высшее танковое командное училище
 Омское высшее танковое инженерное училище (с 2008 года филиал ВА МТО)
 Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище (расформировано в 1991 году)
 Челябинское высшее танковое командное училище (расформировано в 2007 году)
 Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус

Вооружение и военная техника 

Сухопутные войска Российской Федерации оснащаются преимущественно техникой российского и советского производства. Это танки, БМП, БТР, самоходные ПТРК, буксируемая и самоходная артиллерия (пушки, гаубицы, миномёты, РСЗО калибром от 122 до 300 мм), оперативно-тактические ракетные комплексы, средства ПВО, состоящие из ЗРК, зенитных пушек и ракетно-пушечных комплексов ближнего, малого, среднего и дальнего радиуса действия. Транспортные потребности удовлетворяются грузовиками и лёгкими внедорожниками. На вооружении имеются разведывательные БПЛА.

Стрелковое вооружение состоит из автоматов, снайперских винтовок, пистолетов; ручных, единых и крупнокалиберных пулемётов, ручных и автоматических гранатомётов; огнемётов; переносных ПТРК, ПЗРК.

Знаки различия

Генералы и офицеры

Прапорщики, сержанты и рядовые 

Знаками различия в Сухопутных войсках Российской Федерации являются погоны, нарукавные знаки, эмблемы на углах воротника. Погоны различаются расцветками по функциональному предназначению (для парадной, повседневной и полевой формы). На левом рукаве формы у плеча носится нарукавный знак, указывающий на принадлежность к воинской части, соединению или военному округу (чуть выше может иметься нашивка «МС» для военнослужащих, выполняющих обязанности в составе миротворческих сил за рубежом). На правом рукаве формы у плеча носится нарукавный знак сухопутных войск или рода войск, либо знак принадлежности к части и подразделению. В углах воротника носятся эмблемы рода или вида войск — золотистого цвета на парадную и повседневную форму всех военнослужащих, стального (серого) цвета на полевую форму.

День Сухопутных войск 

31 мая 2006 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации», в соответствии с которым было предписано отмечать День Сухопутных войск России 1 октября.

В 2015 году День Сухопутных войск России впервые отмечался на Преображенской площади Москвы. Здесь 1 октября в Храме Преображения Господня прошло архиерейское богослужение, на котором присутствовал Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков. Перед началом богослужения были зачитаны приказ Министра обороны РФ Сергея Шойгу и указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в соответствии с которыми Храм Преображения Господня официально стал главным храмом Сухопутных войск РФ.

Главнокомандующие 

 август 1991 — ноябрь 1996 — В. М. Семёнов, генерал-полковник, с 15.06.1996 генерал армии
 март 2001 — октябрь 2004 — Н. В. Кормильцев, генерал-полковник, с 11.06.2003 генерал армии
 ноябрь 2004 — июль 2008 — А. Ф. Маслов, генерал-полковник, с 15.12.2006 генерал армии
 июль 2008 — январь 2010 — В. А. Болдырев, генерал армии
 январь 2010 — апрель 2012 — А. Н. Постников, генерал-полковник
 апрель 2012 — декабрь 2013 — В. В. Чиркин, генерал-полковник
 декабрь 2013 — май 2014 — С. Ю. Истраков, генерал-лейтенант, 
 с мая 2014 — О. Л. Салюков, генерал-полковник, с 22.02.2019 генерал армии

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Сухопутные войска Российской Федерации внесены в санкционный список всех стран Евросоюза так как «они приняли участие в агрессивной войне России против Украины. Следовательно, они несут ответственность за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Также Сухопутные войска Российской Федерации внесены в санкционный список Швейцарии.

Монеты 
1 декабря 2017 года Банк России выпустил в обращение три серебряные монеты номиналом 1 рубль «Мотострелковые войска» в серии «Вооруженные силы Российской Федерации». На монетах изображены:
 эмблема Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации;
 красноармеец, на втором плане: слева — Спасская башня Московского Кремля, справа — бронеавтомобиль БА-27;
 современный пехотинец и боевая машины пехоты Т-15

Музеи 
 Военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке (на территории 38 НИИ МО РФ)
 Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей (Снегири Истринского района Московской области)

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Сухопутные войска на странице Министерства обороны России
 Фильм про сухопутные войска
 Сухопутные войска на сайте Армии России

См. также 
 Главнокомандующие Сухопутными войсками

 
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину